Der World Grand Prix war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 14. bis zum 18. Oktober 1998 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war das Casino Rooms in Rochester (Kent).

Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Phil Taylor.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus der ersten drei Runden war ein best of 21 sets und im Finale ein best of 25 sets, während ein set aus maximal drei legs anstelle der sonst im Dartsport üblichen fünf bestand.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 38.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

1998
Dartveranstaltung 1998
Dartwettbewerb in England
Sport (Borough of Medway)
Rochester (Kent)